Cavetown (compositor), compositor anglès
 Cavetown (Maryland), població dels Estats Units